Podlescy herbu Bogoria – polski ród szlachecki
 Podlescy herbu Grzymała – polski ród szlachecki